Borgarfjörður eystri steht für: 

 Borgarfjörður (Austurland), einen Fjord im Osten Islands
 Bakkagerði, einen Ort am Fjord Borgarfjörður im Osten Islands